Sobral (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Sobral (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Sobral de Monte Agraço, een gemeente in het Portugese district Lissabon
Sobral (Carregal do Sal), plaats in Portugal
Sobral (Mortágua), plaats in Portugal
Sobral (Oleiros), plaats in Portugal